Carlsbad ist der Name folgender Orte in Nordamerika:

 Carlsbad (Kalifornien), Stadt im San Diego County
 Carlsbad (New Mexico), mit dem Carlsbad Caverns National Park
 Carlsbad (Texas), im Tom Green County
 Carlsbad Springs, Ontario, Kanada

im NRHP gelistete Objekte:
 Carlsbad Irrigation District, in Carlsbad, New Mexico, ID-Nr. 66000476
 Carlsbad Santa Fe Depot, in Carlsbad, Kalifornien, ID-Nr. 93001016

astronomisch:
 Carlsbad (Krater), Krater auf dem Asteroiden (951) Gaspra

Siehe auch:
 Karlsbad (Begriffsklärung)